Breath of Fire puede referirse a:
 Breath of Fire (serie), la serie de videojuegos producida por Capcom.
 Breath of Fire (videojuego), la primera entrega de la serie anterior.